Diodotos I – początkowa satrapa Baktrii, następnie niezależny władca Królestwa Grecko-Baktryjskiego
 Diodotos II – władca Królestwa Greko-Baktryjskiego, syn Diodotosa I
 Diodotos Tryfon – uzurpator władzy królewskiej w Syrii Seleucydów.
 Diodotos Stoik – filozof grecki, przyjaciel Cycerona
 Diodotos – starożytny polityk ateński, sprzeciwił się okrutnemu wnioskowi Kleona, na temat Mityleny